Give It to Me або Give It 2 Me () може значити:

 «Give It to Me» — пісня Mobb Deep.
 «Give It to Me» — пісня Тімбеленда.
 «Give It 2 Me» — пісня Мадонни.
 «Give It to Me» — пісня Кайлі Міноуг.
 «Giveit2me» — пісня S-Endz.
 «I Just Wanna Love U (Give It 2 Me)» — пісня Jay-Z.